Agriades clara är en fjärilsart som beskrevs av Ribbe 1910. Agriades clara ingår i släktet Agriades och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
clara